Antonio Nonis – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Dave Nonis – dirigente sportivo ed ex hockeista su ghiaccio canadese
 Irene Nonis – cantautrice italiana
 Pietro Giacomo Nonis – vescovo cattolico italiano